Diepersdorf ist der Name folgender Orte:

 Diepersdorf (Leinburg), Ortsteil der Gemeinde Leinburg, Landkreis Nürnberger Land, Bayern

 Diepersdorf (Gemeinde Mureck), Katastralgemeinde der Stadt Mureck, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Diepersdorf (Gemeinde Wartberg), Katastralgemeinde der Marktgemeinde Wartberg an der Krems, Bezirk Kirchdorf, Oberösterreich

Siehe auch:
 Dippersdorf
 Dietersdorf